Todorow oder Todorov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Todorov, Psychologe (Professor an der Princeton University)
 Almut Todorow (* 1939), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Andrey Todorov (1948–2012), bulgarischer Mathematiker, Professor an der University of California, Santa Cruz
 Dimitri Todorov (* 1947), österreichischer Bankräuber
 Enju Todorow (1943–2022), bulgarischer Ringer

 Ivica Todorov (* 1950), serbisch-französischer Fußballtrainer
 Kitodar Todorow (* 1974), bulgarischer Schauspieler
 Najden Todorow (* 1974), bulgarischer Dirigent

 Petko Todorow (1879–1916), bulgarischer Schriftsteller
 Serafim Todorow (* 1969), bulgarischer Boxer
 Stanislaw Todorow (* 1976), bulgarischer Fußballschiedsrichter
 Stanko Todorow (1920–1996), bulgarischer Politiker und Minister-, Parlaments- und Staatspräsident
 Swetoslaw Todorow (* 1978), bulgarischer Fußballspieler
 Teodor Todorow (* 1989), bulgarischer Volleyballspieler

 Tzvetan Todorov (1939–2017), bulgarisch-französischer Schriftsteller und Geisteswissenschaftler
 Zeno Todorow (1877–1953), bulgarischer Maler

Siehe auch:
 Todorowa